Михаил Трухин:
 Трухин, Михаил Кузьмич (1929—1974) — советский геолог.
 Трухин, Михаил Николаевич (род. 1971) — советский и российский актёр.